

Індіан-Веллс — місто, штат Каліфорнія
 Індіан-Веллс — переписна місцевість, штат Аризона